Кизилкум — одна з найбільших пустель Середньої Азії (Казахстан, Узбекистан, Туркменістан)

Кизилкум — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Кизилкум — село, Шардаринський район, Туркестанська область